Angelim — município do estado de Pernambuco, Brasil
 Angelim-ripa ou Ormosia arborea — espécie de árvore

 Angelim-amargoso

Desambiguações de topônimos